Star Wars kalandok (Star Wars Adventures): A Star Wars univerzumban játszódó, hat különböző történetből álló képregénysorozat 2009. áprilisa és 2011. augusztusa között gyűjteményes képregényekben (TPB) jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. A Star Wars kalandok történetei 1 évvel játszódnak az Új remény eseménye előtt és 3 évvel az Új remény eseménye után.

Han Solo és a Khorya üreges holdja

Princess Leia and the Royal Ransom

Luke Skywalker és a sárkánykígyók kincse

The Will of Darth Vader

Boba Fett és a félelem hajója

Csubakka és az Árnyföld rabszolgakereskedői

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net